Miejscowości w USA:
 Mahnomen – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Mahnomen
 Mahnomen – jednostka osadnicza w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Mahnomen (ang. Mahnomen County) – w stanie Minnesota